Het WTA-toernooi van Kopenhagen (officieel e-Boks Sony Ericsson Open) van 2011 is gespeeld van 6 tot en met 12 juni 2011. Het tennistoernooi vond plaats in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op blauwe hardcourtbanen.

Enkelspel – Titelverdedigster was de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki uit Denemarken, die hier speelde voor eigen publiek. Zonder een set te verliezen bereikte ze de finale, waar ze tegenover het vierde reekshoofd Lucie Šafářová kwam te staan die haar in hun enige vorige ontmoeting had verslagen. Šafářová's route naar de finale was niet eenvoudig geweest – zij had zich in elke partij weer van een verloren eerste set moeten herstellen, waaronder een 1–6 0–4 achterstand tegen Petra Martić. Wozniacki won eenvoudig de finale, waarmee ze haar titel prolongeerde. Het was haar vijfde WTA-titel van dit jaar; haar zeventiende in totaal. De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters Vitalia Djatsjenko en Tatjana Poetsjek hadden zich wel voor dit toernooi ingeschreven, maar niet als koppel. Djatsjenko speelde nu met Marija Koryttseva – dit team moest evenwel tijdens hun eersterondepartij de strijd opgeven wegens een blessure aan Djatsjenko's rechterenkel. Poutchek speelde met Aleksandra Panova – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Bethanie Mattek-Sands en Melanie Oudin moest tijdens de tweede ronde opgeven wegens blessure in Mattek-Sands' onderrug. Het als tweede geplaatste koppel Johanna Larsson / Jasmin Wöhr won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste team Kristina Mladenovic en Katarzyna Piter in twee sets. Larsson en Wöhr wonnen samen nog niet eerder een WTA-titel. De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde met de Zweedse Sofia Arvidsson – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Kopenhagen 2011
Kopenhagen